Théâtre Granada peut faire référence à :
 Théâtre Granada, une salle de spectacle située à Sherbrooke au Québec au Canada
 , situé à Chicago en Illinois aux États-Unis
 Au Théâtre Denise-Pelletier qui portait anciennement ce nom